Загребельний — українське прізвище.

 Загребельний Михайло Павлович ( 1957) — український письменник, син Павла Загребельного.
 Загребельний Олександр Айзикович — український інженер, фахівець в галузі космічних технологій, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1982)
 Загребельний Олександр Миколайович (1937—1993) — народний артист України.
 Загребельний Павло Архипович (1924—2009) — український письменник.
 Загребельний Павло Іванович (1934—1997) — український актор, режисер. Народний артист України (1980).
  ( 1965) — узбецький шахіст, гросмейстер (1993).
 Загребельний Степан Ігорович (1989—2015) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Загребельний Юрій Олександрович (1983—2014) — підполковник (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища